Chila kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Chila de la Sal (kommunhuvudort), Puebla, 
 Chila, Veracruz, ort, Benito Juárez, 
 Chila (kommun), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar